Bushof steht für:
 
 einen Busbahnhof
 einen Busbetriebshof